Die 9. Floorball-Weltmeisterschaft der U-19-Junioren wurde vom 3. bis 7. Mai 2017 in Schweden ausgetragen. Die Spiele fanden in Växjö statt. Es nahmen acht Mannschaften aus der A- und acht aus der B-Division teil. Die Divisionen wurden in je zwei Gruppen unterteilt.

Den Titel sicherte sich Finnland, nach einem 7:3-Finalsieg über Schweden. Die Bronzemedaille ging an Tschechien, welche das kleine Finale gegen die Schweiz mit 8:5 für sich entschied.
Die norwegischen Junioren holten den B-Weltmeistertitel.

Qualifikation  
Die ersten Sieben und der Neunte bzw. Sieger der B-Division der U-19-Floorball-Weltmeisterschaft 2015 sind direkt für die A-Division qualifiziert.

Der achte und zehnte der letzten Weltmeisterschaft sind für die B-Division direkt qualifiziert.
Für die letzten sechs freien Plätze gab es eine Qualifikationsrunde. Dabei wurden diese wie folgt vergeben:
 Europa: 2 Teilnehmer
 Amerika: 2 Teilnehmer (wobei die Vereinigten Staaten und Kanada die einzigen Teilnehmer waren)
 Asien und Ozeanien: 2 Teilnehmer

A-Division

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Abschlussplatzierung 

Polen ist somit in die B-Division abgestiegen.

B-Division

Gruppenspiele

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 15

Spiel um Platz 13

Finalspiele

B-Halbfinale

B-Kleines Finale (Spiel um Platz 11)

B-Finale (Spiel um Platz 9)

Abschlussplatzierung 

Norwegen ist somit in die A-Division aufgestiegen.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

2017
Unihockey 2017
Unihockeywettbewerb in Schweden
Sportveranstaltung in Växjö